«Te amo» puede referirse a:

Música 
 «Te amo... Yo tampoco» (1969), canción de Serge Gainsbourg y Jane Birkin.
 «Te amo» (1977), canción de Umberto Tozzi.
 «Te amo» (1988), canción de Franco De Vita.
 Te amo (2008), álbum de Makano.
 «Te amo» (2008), canción de Makano.
 «Te amo» (2010), canción de Rihanna.
 «Te amo» (2018), canción de Piso 21.

Cine y televisión 
 Te amo (1986), película argentina dirigida por Eduardo Calcagno.
 Te amo / Maine Pyar Kiya (1989), película india dirigida por Sooraj R. Barjatya.
 Te amo (made in Chile) (2001), película chilena dirigida por Sergio Castilla.
 Te amo, brother / te matare~, Man (2009), película dirigida por John Hamburg.
 Te amo / Jag älskar dig (2006), cortometraje dirigido por Mattias Sandström.
 Te amo (1984), telenovela mexicana de Jorge Lozano Soriano.
 Te amo, maging sino ka man (2004), telenovela filipina.